Не та, так эта — музыкальная оперетта азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова.
 Не та, так эта — фильм, снятый по мотивам музыкальной оперетты Узеира Гаджибекова.